Arghestān är en ort i Afghanistan.   Den ligger i provinsen Kandahar, i den centrala delen av landet,  kilometer sydväst om huvudstaden Kabul. Arghestān ligger  meter över havet och antalet invånare är .

Terrängen runt Arghestān är platt. Den högsta punkten i närheten är  meter över havet,  kilometer väster om Arghestān. Runt Arghestān är det glesbefolkat, med  invånare per kvadratkilometer.. Det finns inga andra samhällen i närheten. 

Trakten runt Arghestān är ofruktbar med lite eller ingen växtlighet.  Årsmedeltemperaturen i trakten är  °C. Den varmaste månaden är juli, då medeltemperaturen är  °C, och den kallaste är januari, med  °C. Genomsnittlig årsnederbörd är  millimeter. Den regnigaste månaden är februari, med i genomsnitt  mm nederbörd, och den torraste är juli, med  mm nederbörd.

Kommentarer

Källor 

Orter i Kandahar (provins)